Der Bucher Reisen Tennis Grand Prix 2017 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. August 2017 in Meerbusch stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 181 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 168 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 178 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Meerbusch